

Cinema 
Una tragica scelta (Inhale) – film del 2010 diretto da Baltasar Kormákur

Musica 
Inhale – album di James Michael del 2000
Inhale – singolo degli Stone Sour del 2003
Inhale – album dei Marsheaux del 2013
Inhale – EP di Sirah del 2013
Inhale – singolo di Duke Dumont del 2018